Les Tuatha Dé Danann (« gens de la tribu de Dana ») sont les dieux de le mythologie celtique irlandaise ;
 les Tuatha De Danann sont des personnages de l’univers Marvel inspirés du panthéon irlandais ;
 Tuatha de Danann est un groupe brésilien de folk metal celtique.